Михаил Андреевич Клименко — советский государственный деятель, председатель Гомельского облисполкома (1957—70).

Биография 
1944—1950 — заместитель начальника, начальник Полесского областного земельного отдела.

1950 — январь 1954 — заместитель председателя Исполнительного комитета Полесского областного Совета.

1955—1956 — заместитель председателя Исполнительного комитета Гомельского областного Совета.

1956 — декабрь 1957 — председатель Исполнительного комитета Гомельского городского Совета.

С декабря 1957 года по январь 1963 года — председатель Исполнительного комитета Гомельского областного Совета.

В 1963—1964 — председатель Исполнительного комитета Гомельского сельского областного Совета.

С конца 1964 по июнь 1970 года — председатель Исполнительного комитета Гомельского областного Совета.

Член КПСС.

Награды и звания 
Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1958).

Ссылки 
 Биография 

Председатели Гомельского горисполкома
Председатели Полесского облисполкома
Председатели Гомельского облисполкома
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании